Gajew peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 de la voïvodie de Łódź
 Gajew, un village du powiat de Kutno
 Gajew, un village du powiat de Łęczyca